Florence, sau Firenze, sau Florența, este capitala regiunii Toscania din Italia.

Numele propriu Florence se mai poate referi la

Locuri

Canada 

 Florence, Nova Scotia
 Sainte-Florence, Quebec

Franța 

 Sainte-Florence, Gironde, comună din departamentul Gironde
 Sainte-Florence, Vendée, comună din departamentul Vendée

Italia 

 Florence Airport, also called Peretola Airport, cel mai apropiat aeroport de orașul Florence

Statele Unite ale Americii 

 Florența (dezambiguizare)

 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence-Graham, statul 
 Florence, statul 
 ADX Florence, o închisoare de securitate maximă (supermax) din Florence, Colorado
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, statul 
 Florence, Ohio, comitatul Madison, statul 
 Florence, statul 
 Florence Municipal Airport, din Florence, Oregon
 Florence, statul 
 Florence Regional Airport, in Florence, South Carolina
 Florence, statul 
 Florence, Texas, where the Florence meteorite fell in 1922
 Florence, statul 
 Florence (CDP), statul 
 Florence (oraș), statul

Oameni 

 Florence, personajul principal din programul de televiziune pentru copii The Magic Roundabout
 Florence (actor), nume de scenă la actorului francez Nicolas-Joseph Billot de La Ferrière (1749 - 1816)
 Florence of Worcester, cronicar medieval

Alte utilizări 

 "Florence", a poem by Patti Smith from her 1994 book Early Work
 Florence and the Machine, a British indie band
 SS Florence, un vas cu aburi convertit într-un vas de atac USS Curlew (1862)

Vezi și 
 Florin (prenume)

 Florența (dezambiguizare)
 Firenze (dezambiguizare)

Nume proprii